Кирилл II
 Кирилл II (ум. 1262) — епископ Ростовский и Ярославский (1230—1262)
 Кирилл II (ум. 1233) — митрополит Киевский и всея Руси (1224—1233)
 Кирилл II (1795—1877) — Патриарх Иерусалимский и всей Палестины (1845—1872)
 Кирилл II Византийский (ум. 1882) — с 1859 по 1867 годы — предстоятель автономной Синайской православной церкви.
 Кирилл II — архиепископ Кипрский (1909—1916)
 Кирилл II — Патриарх Печский (1759—1763)